Jorge Hernández puede referirse a:

Personas

Artistas 
 Jorge Hernández Barrios (1928-1997), conocido bajo el seudónimo de Eutiquio Leal, escritor colombiano;
 Jorge Hernández Aldana (1969-), cineasta venezolano;

Futbolistas 
 Jorge "Pelón" Hernández (1988-), futbolista mexicano;
 Jorge "Burrito" Hernández (1989-), futbolista mexicano;

Lugares 

 Parroquia Jorge Hernández, del municipio de Cabimas en el estado Zulia, Venezuela;
 Barrio Jorge Hernández, de la ciudad de Cabimas en el estado Zulia, Venezuela.